Partit de les Forces Noves, partit polític històric de França
 Posició fortificada de Namur, cinturó de nou fortificacions al voltant de la ciutat de Namur, a Bèlgica
 Planificació familiar natural, mètode anticonceptiu basat en el respecte al cicle menstrual